Amerikai Egyesült Államok
 Elkhead (Colorado)
 Elkhead (Missouri)
 Elkhead (Oregon)
 Elkhead (Tennessee)